Косеканс је тригонометријска функција изведена из синуса. Дефиниција јој гласи:

Косеканс 
 Функција косеканса на -{wolfram.com}-

Тригонометријске функције